Migas peut faire référence à :
 Migas : migas est un genre d'araignées mygalomorphes de la famille des Migidae.
Migas : les migas sont une spécialité culinaire espagnole.